A FIDE Women’s Grand Prix 2019–20 egy kiemelt erősségű sakkversenysorozat nők számára a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezésében, amely négy versenyből áll. A versenysorozat a 2022-es női sakkvilágbajnokság kvalifikációs versenysorozatának egyik eleme. A versenysorozat első két helyezettje kvalifikációt szerez a világbajnokjelöltek versenyén való indulásra, amelynek első helyezettje megmérkőzhet a 2020-as női sakkvilágbajnokságon győztes, regnáló világbajnokkal a kínai Csü Ven-csünnel a világbajnoki címért.

A versenysorozat
A versenysorozaton 16-an vesznek részt. Közülük 12-en a 2018. május–2019. április közötti időszak átlagos Élő-pontszáma alapján szereztek kvalifikációt, négy játékos számára a rendező szervezetek adhatnak indulási jogot. A legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező, egykori világbajnok Hou Ji-fan nem indult a versenysorozaton, mert az Oxfordi Egyetemen megkezdett tanulmányaira koncentrál.

A versenyzőknek a négyből három tornán kell elindulniuk. A négy verseny mindegyikén így a 12 induló 11 fordulós körmérkőzést játszik.

A versenyek helyszíne és időpontja 
A versenyek helyszíne és időpontja a következő:
 2019. szeptember 10–23. Szkolkovo, Oroszország
 2019. december 2–15. Monaco
 2020. március 1–14. Lausanne, Svájc
 2020. május 2–14. Szardínia, Olaszország A torna a koronavírus-járváy miatt elmaradt.
 2021. május 22–június 2. Gibraltár

Az eredmények pontozása és a díjazás 
Az egyes versenyeken elért helyezésekért előre meghatározott díjazás és Grand Prix-pontszám jár, és ez utóbbiak összesített eredménye alapján hirdetik ki a győztest, valamint a helyezetteket. Holtverseny esetén a helyezéseknek megfelelő pontokat, illetve díjakat összeadják, és elosztják a holtversenyben végzettek számával. A versenysorozat végeredményét ennek figyelembe vételével a versenyeken összesen szerzett pontok adják.

A részt vevő versenyzők

A versenyek

Szkolkovo, 2019 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 1. verseny, Szkolkovo, Oroszország, 2019. szeptember 10–23.
! H.!! Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Pont !! Ee !! Nyert !! SB !! GP-pont
|- 
| 1 || align=left | Kónéru Hanpi||align=left| || 2560
| X ||½ ||½ ||½||1 ||1 ||½ ||1 ||½|| ½|| 1|| 1|| 8,0 ||  ||5  ||40,50 ||160
|-
| 2 ||  align=left| Csü Ven-csün||align=left| || 2576
| ½ || X ||½||0 ||½||1||½||1 ||1||½|||1|||1|| 7,5 || ½|| 5  || 36,75 ||120
|-
| 3 || align=left| Alekszandra Gorjacskina||align=left| || 2564
|  ½ ||½|| X ||½||½||½||1||1||½||1||½||1|| 7,5|| ½ ||  4 || 37,25  || 120
|-
| 4 || align=left | Jekatyerina Lagno||align=left| ||2545
|  ½ ||1||½|| X ||½||0||½||½||½||1||½||1|| 6,5||  ||3  ||33,75  ||90
|-
| 5 || align=left | Elisabeth Paehtz|| align="left" | || 2479
|0   ||½||½||½|| X ||1||½||½||1||½||½||½|| 6,0||1||2   ||31,25  ||75
|- 
| 6 || align=left | Valentyina Gunyina||align=left| || 2502
|0  || 0 || ½ ||1 || 0 || X || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 6,0||0  ||4  ||29,50  ||75   
|-
| 7 || align=left | Drónavalli Hárika||align=left| || 2503
| ½  || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || X ||½  || 0 || ½ || 1  || 1 || 5,0||  ||2  ||24,75  ||60
|-
| 8 || align=left | Alekszandra Kosztyenyuk||align=left| ||2495
|½   || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || X || 1 || 0 || ½ || 1 || 4,5|| 1 ||2  ||21,75  ||45
|- 
| 9 || align=left | Alina Kaslinszkaja||align=left| || 2487
| 0   || 0 || ½  || ½  || 0 || 0 || 1 || 0  || X || 1  || ½ || 1 || 4,5||0  ||3  ||20,250 ||45
|- 
| 10|| align=left | Antoaneta Sztefanova||align=left| || 2491
| 0  || ½ || 0 ||  0|| ½ ||½  ||½  || 1 || 0 || X ||½  || ½ || 4,0||½  ||1  ||20,00  ||25
|-
| 11|| align=left | Marie Sebag||align=left| || 2450
| ½  || 0 || ½ || ½ || ½|| ½ || 0 || ½ || ½||½  || X || 0 || 4,0||½  ||0  ||23,50  ||25
|-
| 12|| align=left | Pia Cramling||align=left| || 2487
|  0 || 0 || 0 ||0  || ½ || ½ || 0 ||0  ||0  || ½ ||1  || X || 2,5||  ||1  ||12,00  ||10
|}

Monaco, 2019 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 2. verseny, Monaco, 2019. december 2–15.
! H.!! Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Pont !! Ee !! Nyert !! SB !! GP-pont
|-
| 1 || align=left | Alekszandra Kosztyenyuk||align=left| ||2483
| X || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 7|| 1,5 || 5 ||39,0||133⅓
|- 
| 2 || align=left | Kónéru Hanpi||align=left| || 2574
| ½ || X || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 7|| 1,5 || 4 ||37,25||133⅓
|-
| 3 || align=left| Alekszandra Gorjacskina||align=left| || 2572
| 0 || 0 || X || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7|| 0 ||  5 || 34,0|| 133⅓
|-
| 4 || align=left | Jekatyerina Lagno||align=left| ||2547
| 1 || ½ || ½ || X || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 6,5|| 0 || 4  ||33,75||90
|-
| 5 || align=left | Anna Muzicsuk||align=left| || 2537
| 0 || ½ || ½ || 1 || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 6,0|| 0 || 2 ||32,25||80
|-
| 6 || align=left | Drónavalli Hárika||align=left| || 2518
| 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || X || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 5,5|| 1,5 || 3 ||26,5||60
|-
| 7 || align=left | Pia Cramling||align=left| || 2461
| ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 5,5|| 1 || 2 ||26,5||60
|-
| 8 || align=left | Marija Muzicsuk||align=left| || 2559
| ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 5,5|| 0,5 || 2 ||29,25||60
|-
| 9 ||  align=left| Csao Hszüe||align=left| || 2485
| ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 1 || 5,0|| 0,5 || 2 ||24,25||35
|-
| 10||  align=left| Nana Dzagnidze||align=left| || 2520
| 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || 1 || 1 || 5,0|| 0,5 || 2 ||23,25||35
|-
| 11|| align=left | Elisabeth Paehtz|| align="left" | || 2475
| 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || X || 1 || 4,0|| 0 || 2 ||21,25||20
|- 
| 12|| align=left | Valentyina Gunyina||align=left| || 2492
| 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || X || 2,0|| 0 || 1 ||12,75||10  
|}

Lausanne, 2020 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 3. verseny, Lausanne, 2020. március 1–14.
! H.!! Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Pont !! Ee !! Nyert !! SB !! GP-pont
|-
| 1 || align=left | Nana Dzagnidze||align=left| ||2502
| X || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7|| 0,5 || 4 ||31,25||145
|- 
| 2 || align=left | Alekszandra Gorjacskina||align=left| || 2564
| ½ || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 7|| 0,5 || 3 ||36,5||145
|-
| 3 || align=left| Abdumalik Zhansaya|| align="left" | || 2471
| 0 || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 6,5|| 0 ||  3 || 33,25|| 110
|-
| 4 || align=left | Alina Kaslinszkaja||align=left| ||2487
| ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 6,0|| 0,5 || 2  ||31,75||85
|-
| 5 || align=left | Anna Muzicsuk||align=left| || 2547
| 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 6,0|| 0,5 || 2 ||30,5||85
|-
| 6 || align=left | Antoaneta Sztefanova||align=left| || 2491
| ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || X || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 5,5|| 2,0 || 2 ||29,0||60
|-
| 7 || align=left | Drónavalli Hárika||align=left| || 2503
| 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || X || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 5,5|| 0,5 || 2 ||31,25||60
|-
| 8 || align=left | Marija Muzicsuk||align=left| || 2551
| ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 5,5|| 0,5 || 1 ||29,5||60
|-
| 9 ||  align=left| Csü Ven-csün||align=left| || 2576
| 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 4,5|| 0,5 || 1 ||24,0||35
|-
| 10||  align=left| Pia Cramling||align=left| || 2487
| ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || 0 || ½ || 4,5|| 0,5 || 0 ||25,5||35
|-
| 11|| align=left | Alekszandra Kosztyenyuk||align=left| || 2495
| ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || X || ½ || 4,0|| 0,5 || 2 ||20,5||15
|- 
| 12|| align=left | Marie Sebag||align=left| || 2450
| 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || 4,0|| 0,5 || 0 ||21,5||15  
|}

Gibraltár, 2021 
A 4. versenyt 2020. május 2–15. között Szardínia szigetére tervezték, de a kornavírus-járvány miatt elhalasztották. Az elhalasztott tornát a Nemzetközi Sakkszövetség 2021. január 17–29. között rendezte volna meg Gibraltáron, de a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. A versenyre végül 2021. május 21–június 2. között került sor. 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 4. verseny, Gibraltár, 2021. május 21–június 2.
! H.!! Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Pont !! Ee !! Nyert !! SB !! GP-pont
|-
| 1 || align=left| Abdumalik Zhansaya|| align="left" | || 2472
| X || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 8,5|| 0 || 6 ||43,75||160
|- 
| 2 || align=left | Marija Muzicsuk||align=left| || 2544
| ½ || X || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7|| 0 || 4 ||35,5||130
|-
| 3 || align=left | Gunay Mammadzada|| align="left" | || 2443
| ½ || 0 || X || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 6,5|| 1 ||  4 || 32,5|| 100
|-
| 4 || align=left | Jekatyerina Lagno||align=left| ||2546
| ½ || ½ || 0 || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 6,5|| 0 || 3  ||32,25||100
|-
| 5 || align=left | Elisabeth Paehtz|| align="left" | || 2456
| 0 || ½ || ½ || ½ || X || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 6,0|| 1 || 3 ||30,0||75
|-
| 6 || align=left | Nana Dzagnidze||align=left| ||2524
| 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 6,0|| 0 || 3 ||28,0||75
|-
| 7 || align=left | Anna Muzicsuk||align=left| || 2535
| ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || X || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 5,5|| 0 || 2 ||31,25||60
|-
| 8 || align=left | Alina Kaslinszkaja||align=left| ||2494
| 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || X || 1 || 0 || ½ || 1 || 5,0|| 0 || 4 ||24,0||50
|-
| 9 || align=left | Antoaneta Sztefanova||align=left| || 2470
| 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || X || 1 || 1 || 0 || 4,5|| 1 || 2 ||24,25||35
|-
| 10|| align=left | Valentyina Gunyina||align=left| || 2421
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || X || 1 || 1 || 4,5|| 0 || 4 ||20,0||35
|-
| 11|| align=left | Dinara Saduakassova|| align="left" | || 2500
| 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || X || 1 || 4,0|| 0 || 2 ||19,5||20
|- 
| 12|| align=left | Irina Bulmaga|| align="left" | || 2440
| ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || X || 2,0|| 0 || 1 ||11,5||10  
|}

A Grand Prix végeredménye
A világbajnokjelöltek versenyére továbbjutók zölddel jelölve. Tekintettel arra, hogy Alekszandra Gorjacskina, mint az előző világbajnoki döntő résztvevője, korábban már kvalifikálta magát, ezért a 2. helyezett mellett a 3. helyezett is jogot szerzett a világbajnokjelöltek versenyén való részvételre.

Jegyzetek

Források
A Grand Prix versenysorozat szabályzata: 
Hivatalos weboldal

További információk 

FIDE Women’s Grand Prix 2019–20
2019 a sakkban
2020 a sakkban